Dit is een lijst van voorzitters van het Christelijk Nationaal Vakverbond sinds de oprichting van de bond in 1909.

 Voorzitter